Вукотићи могу бити:

 Вукотић, презиме

или

 Вукотићи (Зеница), насељено мјесто у општини Зеница, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Вукотићи (Олово), насељено мјесто у општини Олово, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ